Human Target bezeichnet:

 Human Target (Comic), Comicfiguren und deren Comicserien, seit 1953
 Die Maske (Fernsehserie), den Originaltitel einer Fernsehserie aus dem Jahr 1992 über die Comicreihe
 Human Target (Fernsehserie), eine Fernsehserie aus dem Jahr 2010 basierend auf der Comicreihe
 Human Target (Album), ein Album der australischen Deathcore-Band Thy Art Is Murder aus dem Jahr 2019